Lioplax är ett släkte av snäckor. Lioplax ingår i familjen sumpsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sumpsnäckor
Lioplax